Norlys Golden League 2022 (Runde 3/Marts) var den tredje udgave af mændenes Golden League-sæsonen 2021-22. Den blev spillet i Danmark, fra i perioden 17.-20 oktober 2022 i Aalborg, Herning og Aarhus. Det var i alt tre turneringer der udgjorde Golden League. Både Danmark, Norge og Frankrig deltog som fast vært, ved hver runde.

Spillesteder

Oversigt 

2021/22 (mænd, runde 3)
Håndbold i 2022